La Coppa Italia Serie D 2001-2002, terza edizione della manifestazione, è iniziata il 26 agosto 2001 ed è terminata il 24 aprile 2002 con la vittoria della Pievigina.

Regolamento 
La formula dell'edizione 2001-2002 della Coppa Italia Serie D è rimasta invariata rispetto alla precedente.
Nella prima fase le 162 squadre di Serie D vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale con gare di andata e ritorno.
Durante la fase ad eliminazione diretta, nel caso di parita al termine dei due incontri, non verranno disputati i tempi supplementari ma si tireranno direttamente i calci di rigore.

Primo turno 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (26/08/2001) ritorno (26/09/2001)

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Gruppo 15

Gruppo 16

Gruppo 17

Gruppo 18

Gruppo 19

Gruppo 20

Gruppo 21

Gruppo 22

Gruppo 23

Gruppo 24

Gruppo 25

Gruppo 26

Gruppo 27

Gruppo 28

Gruppo 29

Gruppo 30

Gruppo 31

Gruppo 32

Gruppo 33

Gruppo 34

Trentaduesimi di finale 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (17/10/2001) ritorno (01/11/2001)

Sedicesimi di finale 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (14/11/2001) ritorno (28/11/2001)

Ottavi di finale 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (12/12/2001) ritorno (16/01/2002)

Quarti di finale 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (30/01/2002) ritorno (13/02/2002)

Semifinali 
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|andata (27/02/2002) ritorno (13/03/2002)

Finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.04.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.04.2002

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Primavera
 Coppa Italia Lega Pro
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Dilettanti

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001